Светлана Стойчева Василева е българска литературна историчка, професор в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Биография 
Родена е на 3 декември 1959 г. в с. Провадия, Варненска област. Завършва българска филология във Висшия педагогически институт в Шумен с дипломна теза по литературознание „Принципи на символизация в лириката на Пейо Яворов“ и редовна докторантура към Катедрата по българска литература в Софийския университет „Климент Охридски“, като през 1993 г. защитава дисертация на тема „Приказното творчество на Николай Райнов“. През 1999 г. придобива научното звание „доцент“ с хабилитационен труд на тема „Приказката в българската литература от Възраждането до Първата световна война“.

От 1989 г. е редовен преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ към Катедрата по педагогика на изкуствата във ФНПП и Катедрата по българска литература. От 1992 г. хоноруван преподавател по митология, фолклор и литература за деца в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. От 2011 г. е редовен професор по теория и история на литературата в НАТФИЗ.

Лектор по български език и култура в Пекинския университет за чужди езици, Китай (2000 – 2004 и 2009 – 2011).

От 1995 г. е член на редколегията на сп. „Литературата“.

Библиография 
 Приказките на Николай Райнов – между магиката и декорацията. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1995, 184 с.
 Приказката в българската литература през ХІХ век. София: Карина М, 2009, 248 с. ISBN 978-954-315-056-4
 Приказката в българската литература през ХІХ век. София: СОНМ, 2015, 296 с. ISBN 978-954-8523-70-7
 Боян Магесника. Изследване на литературния мит. София: Изток-Запад, 2017, 436 с. ISBN 978-619-152-907-0

Източници

Външни препратки 
 
 От и за Светлана Стойчева в Своден каталог НАБИС – национален каталог на академичните библиотеки в България
 Статии на Светлана Стойчева в сп. „Литературна мисъл“
 Страница на Светлана Стойчева в Литернет

 Статии
 „Модернизъм и окултизъм в творчеството на Николай Райнов“, сп. „Палитра“, I-II/2014 (53-54)

Български филолози
Жени учени
Български литературни историци
Възпитаници на Шуменския университет
Възпитаници на Софийския университет
Преподаватели в Софийския университет
Преподаватели в НАТФИЗ
Родени в Провадия